Hymenanchora är ett släkte av svampdjur. Hymenanchora ingår i familjen Myxillidae.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Hymenanchora